Marathéa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Marathéa (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Marathiá (ort), Västra Grekland, Nomós Ileías, 

Robotskapade Greklandförgreningar